Детонатор — элемент взрывного устройства.
 Детонирующий шнур — устройство для передачи на расстояние инициирующего импульса для возбуждения детонации в зарядах взрывчатых веществ.
 Капсюль-детонатор — устройство для инициации взрывчатых веществ от огнепроводного шнура.
 Электродетонатор — детонатор, инициируемый электрическим импульсом.

В кинематографе:
 Детонатор (фильм, 1993) — США, реж. Дэвид Джексон.
 Детонатор 2: Ночной дозор — США, реж. Дэвид Джексон.
 Детонатор (фильм, 2004) () — США, реж. Шейн Кэррут.
 Детонатор (фильм, 2006) — США, реж. По-Чин Леонг.

См. также 
 Детонация (значения)